ВЭО — сокращения от:

 Императорское вольное экономическое общество или Вольное экономическое общество (1765—1919) — старейшее из научных обществ России, самая первая общественная организация в России.
 Вольное экономическое общество России (1992—) — экономическое научное общество.
 Всесоюзное энтомологическое общество (1945—1992) — современное Русское энтомологическое общество
 Высокая эллиптическая орбита — тип орбиты спутника.